Mikita ist der Familienname folgender Personen:

 Stan Mikita (1940–2018), kanadischer Eishockeyspieler
 Valdur Mikita (* 1970), estnischer Semiotiker und Schriftsteller